Benelli steht für:
 Benelli (Motorradhersteller), italienischer Motorradhersteller
 Benelli (Waffenhersteller), italienischer Waffenhersteller

Benelli ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Benelli (* 1960), italienischer Sportschütze
 Antonio Peregrino Benelli (1771–1830), italienischer Opernsänger und Komponist
 Gioia Benelli, italienische Regisseurin und Dokumentarfilmerin
 Giovanni Benelli (1921–1982), italienischer Kardinal
 Sem Benelli (1877–1949), italienischer Dramatiker und Librettist
 Tonino Benelli (1903–1937), italienischer Motorradrennfahrer und Unternehmer